

Anno 
 123 o 123 a.C.

Matematica 
 123 – numero

Musica 
 123 – singolo di Smokepurpp del 2018

Televisione 
 Centoventitré  – Trasmissione televisiva d'intrattenimento

Codici 
 123  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Byurakan, sul Monte Aragats in Armenia